Чуньков:

 Чуньков — село в Заставновском районе Черновицкой области Украины.
 Чуньков, Юрий Иванович (род. 1939) — депутат Государственной думы второго созыва (1995—2000).